Metafizică (din limba greacă veche, meta și fisis  - φύσις - "natură") se poate referi la: 

 Metafizică, domeniu al filozofiei; 
 Metafizica, titlu al unui ansamblu de tratate filozofice ale lui Aristotel, publicate postum de Andronicus din Rhodos; 
 Antimetafizica, volum al poeților români Nichita Stănescu și Aurelian Titu Dumitrescu
 Artă metafizică, o manieră de a picta inventată și practicată de Giorgio De Chirico
 Poeți metafizicieni, o școală de poezie din secolul al 17-lea din Anglia

Terminologie filozofică